Pedro Pacheco Ladrón de Guevara, cardinale spagnolo del XVI secolo;
 Pedro Pacheco Nájera, ex-calciatore messicano;
 Pedro Pacheco de Melo, calciatore portoghese naturalizzato canadese;
 Pedro Pacheco Herrera, politico spagnolo.